Кирья́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Кирьянов, Виктор Николаевич (род. 1952) — генерал-полковник полиции, начальник ДОБДД МВД РФ (2004—2011).
 Кирьянов, Иван Иванович (1912 — ?) — машинист котельного цеха, Герой Социалистического Труда.
 
 Кирьянов, Константин Андрианович (1920—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1943).
 Кирьянов, Матвей Михайлович (1860 — ?) — купец, лесопромышленник, член II Государственной думы от Олонецкой губернии.
 Кирьянов, Михаил Иванович (1861—1919) — член III Государственной думы.
 
 
 Кирьянов, Петр Павлович (1906—1993) — советский педагог, ректор Рязанского педагогического института (1945—1970), почётный гражданин Рязани (1988).
 Кирьянов, Саврил Дмитриевич (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кирьянов, Тимофей Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Кирьянов, Юрий Ильич (1930—2002) — советский и российский историк.



Топоним 
 Кирьянов — хутор, Ольховатский район, Воронежская область, Россия